Чемпионат Европы по волейболу среди молодёжных команд

 Чемпионат Европы по волейболу среди мужских молодёжных команд
 Чемпионат Европы по волейболу среди женских молодёжных команд

Чемпионаты Европы по волейболу среди молодёжных команд